Grunwald et Grünwald sont des noms propres germaniques qui peut faire référence à :

Toponyme 

 En Allemagne :
 Grünwald, commune.

 En Pologne :
 Grunwald, village de la voïvodie de Łódź ;
 Grunwald, gmina rurale de la Varmie-Mazurie ;
 Grunwald, commune de la gmina de Grunwald.

Patronyme 
Grünwald et Grunwald sont des noms de famille notamment portés par :
Grünwald
 Alexander Grünwald (1989-), footballeur autrichien ;
 Anatole de Grunwald, frère de Dimitri de Grunwald (1910-1967), producteur de cinéma et scénariste britannique d'origine russe ;
 Alfred Grünwald (1884-1951), librettiste autrichien ;
 Dimitri De Grunwald (1914-1990, frère d'Anatole de Grunwald), producteur de cinéma britannique d'origine russe ;
 Georg Grünwald (ca. 1490-1530), réformateur et compositeur de cantiques allemand ;
 Pascal Grünwald (1982-), footballeur international autrichien.
Grunwald
 Déborah Grunwald (1979-), animatrice française de radio ;
 Frédéric-Emmanuel Grunwald (1734-1826), médecin et homme de lettres allemand ;
 Walther Grunwald (1938-), architecte et photographe allemand ;
Patronyme composé
 Béla Iványi-Grünwald (1867-1940), peintre hongrois.

Histoire 
 Bataille de Grunwald, bataille ;
 Ordre de la Croix de Grunwald, décoration militaire polonaise.

Médecine 
 La coloration de May-Grünwald Giemsa, méthode de coloration utilisée en hématologie.

Mathématiques 
 Théorème de Grunwald-Wang, théorème de la théorie algébrique des nombres.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique